Нойлевин () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург. 

Входит в состав района Меркиш-Одерланд. Подчиняется управлению Барним-Одербрух.  Население составляет 971 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 40,76 км². Официальный код  —  1206 4 34 914.

Коммуна подразделяется на 3 сельских округа.

Примечания

Ссылки 

Города Бранденбурга